Simon de Taxis, né à Cornello dei Tasso et décédé en 1563, fut chambellan du roi Philippe  de Castille et intendant des postes à Milan.

Biographie 
Quatrième fils de Ruggero de Tassis, Simon de Taxis prit la direction des postes en Italie à la mort de son oncle François de Taxis.

Union et descendance 
Simon de Taxis épousa Magdeleine de Renhauser et devint le fondateur du rameau du marquisat de Paul qui s'éteindra en 1797. Il eût quatre enfants : 
 Roger de Taxis qui se maria avec Lucie Gattaneo
 Antoine de Taxis, marquis de Paul
 Isabelle de Taxis, épouse de Séraphin de Taxis, commis du maîtres des postes aux Pays-Bas
 Victoire de Taxis

Arbre généalogique

Notes et références 

Décès en 1535
Simon de Taxis